Le Soissonnais est une région naturelle de France située dans la région administrative des Hauts-de-France
 Le Soissonnais est une Région Agricole française (RA), entité administrative définie par l'INSEE en 1946 répondant à une zone d’agriculture homogène qui s'inspire des limites de la région naturelle du Soissonnais 
 Le Soissonnais désignait au  le Royaume de Soissons à la fois sous Syagrius, dernier représentant du pouvoir gallo-romain dans la région de 476 à 486, mais aussi sous Clotaire 1er de 511 à 558 mais également de Chilpéric après 561.
 Le Pays du Soissonnais parfois nommé Comté de Soissons désignait jusqu'en 1734, une entité administrative spécifique correspondant à une zone de gouvernement militaire de la Province d'Ile de France. Le Pays du Soissonnais fut gouverné par plusieurs maisons illustres de la Noblesse Française dont on retrouve les noms dans la liste des Comtes de Soissons.
 Le Soissonnais désignait également sous l'Ancien Régime une autre entité administrative, mais cette fois-ci fiscale, la Généralité de Soissons créée en 1595, qui fut l'une des circonscriptions fiscales de la Province d'Ile de France.
 Le Pays du Soissonnais, désigne aussi une unité administrative dont les limites territoriales fixées par l'arrêté préfectoral du , correspondent au bassin économique situé autour de Soissons et regroupant la Communauté d'agglomération du Soissonnais, la Communauté de communes de Retz-en-Valois, la Communauté de communes du Val de l'Aisne et de la Communauté de communes du canton d'Oulchy-le-Château.
 La Communauté d'Agglomération du Soissonnais est une communauté d'agglomérationfrançaise, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.
 Le Soissonnais désigne parfois l'Arrondissement de Soissons, l'une des cinq divisions administratives du département de l'Aisne.
 Le terme Soissonnais désigne également le nom des habitants de Soissons.
 La Circonscription du Soissonnais désigne l'une des douze circonscriptions du département de l'Aisne, rattachée à l'Académie d'Amiens.